Sibylline et Tanauzere est la trente-quatrième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle a été publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Tandis que le brigadier Verboten raconte ses exploits au journaliste Patakès, Trougnou, alias le prince Chouvert, accueille chez lui un représentant de commerce à la recherche d'un toit pour une nuit. Chouvert veut en fait l'utiliser pour tester une de ses potions. Le breuvage réduit le malheureux en poussière d'où sort une mite. Réduite en cendres au douzième coup de minuit, elle fait pousser des buissons de myrtilles, dont Sibylline fait une tarte dégustée par une guêpe qui se transforme en une nouvelle créature : Tanauzère, le démon de minuit.

Personnages 
 Trougnou, alias le prince Chouvert, un magicien
 Tanauzère, le démon de minuit, dont le nom s'inspire de Tannhäuser
 Croque-Monsieur, le furet
 Verboten, le hérisson brigadier fanfaron
 Marjorie la vache vagabonde
 Arsène le lapin invisible
 Le mystérieux Gustave

Historique

Publication

Revues 
Cette histoire paraît dans Spirou  en 1985, des n° 2463 à 2466.

Album 
L'histoire ne sort en album que dans le tome 4 de l'Intégrale Sibylline de Casterman, paru en 2012.

Notes et références 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1985